El paral·lel 66º nord és una línia de latitud que es troba a 66 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, Amèrica del Nord l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 66° de latitud nord, un grau de longitud equival a  45,405 km; la longitud total del paral·lel és de 16.346 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 7.322 km i a 2.680 km del Pol Nord

Com tots els altres paral·lels a part de l'equador, el paral·lel 66º nord no és un cercle màxim i no és la distància més curta entre dos punts, fins i tot si es troben al mateix latitud. Per exemple, seguint el paral·lel, la distància recorreguda entre dos punts de longitud oposada és 8.173 km; després d'un cercle màxim (que passa pel Pol Nord), només és 5.360 km.

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 24 hores i 0 minuts a l'estiu, i 2 hores i 47 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 66º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Noruega
|-

| 
! scope="row" | 
| Illes de Nord-Herøy i Alsten, i el continent (Nordland)
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar Blanc
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar de Bering
| style="background:#b0e0e6;" | Golf de l'Anàdir
|-
| 
! scope="row" | 
| Península de Txukotka
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Bering
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Alaska
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Yukon Territoris del Nord-oest - per uns 16 km Yukon - per uns 16 km Territoris del Nord-oest - per uns 9 km Yukon - per uns 8 km Territoris del Nord-oest - passa a través del Gran Llac dels Ossos Nunavut
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Roes Welcome
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa White
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Frozen
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Vansittart
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Conca de Foxe
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut – Illa Nunaariatjuaq
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Conca de Foxe
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut - Illa de Baffin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Badia Cumberland
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Nunavut - Illa de Baffin
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Davis
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Serfartooq
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Sermilik
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Moroene
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Estret de Dinamarca
|-
| 
! scope="row" | 
| Península Westfjords
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Húnaflói
|-
| 
! scope="row" | 
| Skagaströnd a la península Skagi 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Skagafjörður
|-
| 
! scope="row" | 
| Península Tröllaskagi
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Eyjafjörður per la vila de Dalvík
|-
| 
! scope="row" | 
| Península Flateyjarskagi og Fjörður
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Skjálfandi
|-
| 
! scope="row" | 
| Tjörnes per Húsavík, sortida per Langanes
|
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Mar de Groenlàndia Mar de Noruega
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 65º nord
 Paral·lel 67º nord

Referències 

Línies de latitud